ТФШ — многозначная аббревиатура:
 ТФШ — винил горячего тиснения на флизелиновой основе (марка обоев) 
 ТФШ — Таллинская футбольная школа, ТФШ (Таллин)
 ТФШ — Тартусская футбольная школа, ТФШ (Тарту)
 ТФШ — марка искусственного меха с содержанием шерстяных волокон

См. также 
  — аббревиатура латиницей